Mitologia: Fedra, germana d'Ariadna i filla de Minos i Pasífae.
 Literatura:
 Fedra, novel·la de Frank McGuinness ()
 Dramatúrgia:
 Fedra, tragèdia d'Eurípides ()
 Fedra, tragèdia de Sèneca ()
 Fedra, tragèdia de Jean Racine ()
 Fedra, tragèdia de Nicolas Pradon () 
 Fedra, de Gabriele D'Annunzio, 1909
 Fedra, tragèdia de Miguel de Unamuno (segle XX)
 Fedra, tragèdia de Matthew Maguire (segle XX)
 Fedra, tragèdia de Salvador Espriu (segle XX)
 Una altra Fedra, si us plau, tragèdia de Salvador Espriu (segle XX)
 Òpera:
 Fedra, òpera de Johann Simon Mayr ()
 Fedra, òpera d'Ildebrando Pizzetti (segle XX)
 Fedra, òpera flamenca de Miguel Narros ()
 Cinema:
 Phaedra'', pel·lícula dirigida per Jules Dassin i estrenada el segle XX